Zaduszki Jazzowe w Bydgoszczy – cykliczne koncerty jazzowe, upamiętniające postaci zmarłych muzyków bydgoskich, odbywające się 1 listopada każdego roku.

Charakterystyka 
Zwyczaj czczenia pamięci zmarłych muzyków specjalnym listopadowym jam session w konwencji „jazzu i poezji” zapoczątkowano w Bydgoszczy w 1961 r. Organizatorem pierwszych bydgoskich „Zaduszek” był Zenon Tomaszewski i kierowany przez niego Klub „Mozaika”. Koncert dedykowano zmarłemu pianiście i jazzmanowi Jerzemu Brzozowskiemu. Impreza miała charakter kameralny, towarzyski, środowiskowy. 

W następnym roku skala „Zaduszek” powiększyła się, gdyż w „Mozaice” pojawiło się liczne środowisko muzyczno-klezmerskie oraz zaproszeni goście. Na estradzie wystąpiła „Tradycyjna Grupa Jazzowa” Bogdana Ciesielskiego. W pokoncertowym jam session udział wzięli liczni instrumentaliści, a aktor Teatru Polskiego Andrzej Jurczak prezentował nastrojowe i do okoliczności tej dostosowane strofy poetyckie. W kolejnych latach impreza stała się ważnym wydarzeniem artystyczno-towarzyskim integrującym miejscowe środowisko muzyków rozrywkowych. W „Zaduszkach” grali m.in. Witold Burker, Janusz Trzciński, Jacek Bednarek, Andrzej Przybielski. 

W latach 70. przedsięwzięcie kontynuowano w klubach studenckich: „Beanus” i „Medyk”. Od lat 90. „Zaduszki Jazzowe” odbywają się w bydgoskim klubie Eljazz.

Zobacz też 
 Festiwale i przeglądy w Bydgoszczy
 Muzyka w Bydgoszczy
 Kultura w Bydgoszczy

Bibliografia 
 Pruss Zdzisław, Weber Alicja, Kuczma Rajmund: Bydgoski leksykon muzyczny. Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne. Bydgoszcz 2004, str. 660

Festiwale w Bydgoszczy
Muzyka w Bydgoszczy